Brøndby kan syfta på:
Brøndby kommun – en kommun i Region Hovedstaden på Själland
Brøndbyvester – en kommundel i Brøndby kommun
Brøndbyvesters församling – en församling i Glostrups kontrakt
Brøndbyøster – en kommundel i Brøndby kommun
Brøndbyøsters församling – en församling i Glostrups kontrakt
Brøndby IF – en fotbollsklubb i Köpenhamn

Se även
Brøndby Strand
Brøndby Nord
Brøndby Stadion